Vita di Pi – romanzo del 2001
Vita di Pi – opera teatrale del 2019
Vita di Pi – film del 2012